Педралва () — португальська власна назва.

Топоніми

Педралва (Бразилія) — муніципалітет.

Педралва (Португалія) — парафія.